Het ATP-toernooi van Kopenhagen 2001 werd van 12 tot en met 18 februari gespeeld in de Deense hoofdstad Kopenhagen. De wedstrijden werden gespeeld in de K.B. Hallen op hardcourt.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Kopenhagen
ATP-toernooi van Kopenhagen